República Transpadana , estat satèl·lit de la Primera República Francesa que va existir al nord de la península Itàlica. Va existir entre 1796 i 1797.
 Regió de la Gàl·lia Transpadana, antiga regió d'Itàlia compresa dins la més general de Gàl·lia Cisalpina.